Arleen Whelan – attrice statunitense
 Emily Whelan – calciatrice e giocatrice di calcio gaelico irlandese
 Gemma Whelan – attrice e comica britannica
 George Whelan – politico e avvocato statunitense
 Glenn Whelan – calciatore irlandese
 Gloria Whelan – scrittrice e poetessa statunitense
 Hannah Whelan – ex ginnasta inglese
 Liam Whelan – calciatore irlandese
 Nicky Whelan – attrice e modella australiana
 Noel Whelan – ex calciatore inglese
 Ronnie Whelan – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
 Tim Whelan – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense